Kozub ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Kozub (1924–1971), deutscher Opernsänger
 Wojciech Kozub (* 1976), polnischer Biathlet